A Etapa de São Paulo 2 de 2009  foi a quinta corrida da temporada de 2009 da Stock Car Brasil. O público foi de 36 mil pessoas. O vencedor foi o paulista Marcos Gomes.

Corrida 

Etapas da Stock Car Brasil de 2009